Wheldon ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Wheldon (1978–2011), britischer Automobilrennfahrer
 Huw Pyrs Wheldon (1916–1986), britischer Manager

Siehe auch:
 Weldon
 Wheeldon